Мария Рейс (, полное имя Maria Guilhermina Silva Reis) — португальская художница XIX века.

Биография 
Сведений о художнице-пейзажистке немного.

Её произведения находятся в музеях Португалии и частных коллекциях. Часто они представлены на современных мировых аукционах.

Картины и биография художницы представлены в художественном сборнике Women Painters of the World.

Библиография 
 Leandro, Sandra. «Maria Guilhermina da Silva Reis». In Dicionário no Feminino, 679—680. Lisboa, Portugal: Livros Horizonte, 2005.
 Leandro, Sandra. «Dar a volta à história: do século XIX à Pós-Graduação em Artes Visuais e Género da Universidade de Évora», 2014. ISBN 978-989-8577-35-1.

Примечания

Ссылки 
 Maria Guilhermina Silva Reis

Художники Португалии